Girsberg ist der Name von:
 Schloss Girsberg in Kreuzlingen (Schweiz)
 Girsbergtunnel, einem Autobahntunnel in Kreuzlingen
 Schloss Girsberg (Stammheim) in der Gemeinde Stammheim (in Privatbesitz)
 Burg Girsberg bei Ribeauvillé (Frankreich)
 Girsberg (Kirchzarten), Ortsteil von Kirchzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 der Anhöhe Girsberg oder Girberg, unterhalb des Würzburger Marienberges (Ort der Hochzeit von Barbarossa)

Siehe auch: Giersberg